Kunangan (Maro Sebo), een plaats in Indonesië
Kunangan (Tebo Ilir), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing